Shantytown oder Shanty Town ist der Name für:

 eine Goldgräberstadt im Freilichtmuseum Shantytown Heritage Park in Neuseeland
 ein Elendsviertel, ein Slum oder eine Barackenstadt im englischsprachigen Raum, normalerweise shanty town geschrieben, siehe Informelle Siedlung
 Shantytown (Nevada), Nevada, USA
 Shantytown (Wisconsin), Wisconsin, USA
 Shanty Town (Minnesota), Minnesota, USA
 Shantytown Kid, autobiographische Novelle von Azouz Begag, original: Le Gone du Chaâba, deutsch: Azouz, der Junge vom Stadtrand

Siehe auch:
 Shanty